Кинт — многозначный термин.

 Фамилия
 Кинт, Марсель (1914—2002) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, чемпион мира по шоссейному велоспорту в групповой гонке среди профессионалов (1938)
 Кинт, Тынис (1896—1991) — Президент Эстонской Республики в изгнании (1970—1990).

Другое
 Кинт — одно из названий разменной монеты Албании, равной 1/100 лека.
 Кинт или Кинф — гора на Делосе.